Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Росії (східна Європа, північна Азія). 

Із 309 зазначених в таблиці видів, 2 вимерли, 1 регіонально зник (Тюлень-монах звичайний), 2 знаходяться під критичною загрозою, 16 перебуває під загрозою зникнення, 13 є уразливими, 23 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Росія
 
Списки:Росія